Соларо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мілан
 Соларо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика